Trnjane est un toponyme qui peut désigner :
Trnjane, une ville de Serbie située dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Trnjane, un village de Serbie situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
Trnjane, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.